Topshelf Open 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Rosmalen Open rozgrywany w dniach 16–22 czerwca 2013 w ’s-Hertogenbosch na kortach trawiastych o puli nagród 235 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Holandii